Eilean Dubh kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eilean Dubh, Loch Eriboll, ö, Skottland, Highland, 
 Eilean Dubh, Summer Isles, ö, Skottland, Highland, 
 Eilean Dubh, Lynn of Lorn, ö, Skottland, Highland, 
 Eilean Dubh (ö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 
 Eilean Dubh, Kyles of Bute, ö, Skottland, Argyll and Bute 
 Eilean Dubh, Loch Craignish, ö, Skottland, Argyll and Bute 

Robotskapade Storbritannienförgreningar